Светлогра́д:

 Светлоград — город, административный центр Петровского района и городского поселения Город Светлоград Ставропольского края.
 Светлоград — военный аэродром в Ставропольском крае, расположенный северо- западнее города Светлограда.
 Светлоград — узловая железнодорожная станция Минераловодского региона Северо-Кавказской железной дороги.
 Светлоград — одно из названий Северодонецко-Лисичанской агломерации.